Les élections municipales québécoises de 2003 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Capitale-Nationale

Baie-Saint-Paul

Baie-Sainte-Catherine

Beaupré

Cap-Santé

Fossambault-sur-le-Lac

Lac-Beauport

Lac-Delage

Pont-Rouge

Rivière-à-Pierre

Saint-Aimé-des-Lacs

Saint-Alban

Saint-Gilbert

Saint-Irénée

Saint-Joachim

Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans

Saint-Léonard-de-Portneuf

Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans

Saint-Raymond

Sainte-Pétronille

Shannon

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Capitale-Nationale
 Résultat